Taramelli ist der Familienname von:

 Antonio Taramelli (1868–1939), italienischer Archäologe
 Torquato Taramelli (1845–1922), italienischer Geowissenschaftler